Pierre Vernier ist der Name folgender Personen:

* Pierre Vernier (Mathematiker) (1580–1637), französischer Mathematiker
 Pierre Vernier (Schauspieler) (* 1931), französischer Schauspieler